Lac Crystal peut désigner :
 Le lac Crystal, en Californie.
 Le lac Crystal, au Québec.
 Les lacs Crystal, au Colorado.